Zephyr is de (oud-)Griekse naam voor de westenwind, gepersonifieerd in de godheid Zephyros.

Hiernaar zijn, direct of indirect, genoemd:
Zephyr (EVE Online), een speciaal ruimteschip in het computerspel EVE Online van CCP.
Zephyr (merk), een merk van hulpmotoren
Zephyr (programma), een programma van Myspace
HV Zephyr, een handbalvereniging in Schijndel
Zephyr (band), een rockband
Zephyr (Ontario), een plaats ten noorden van Toronto
Kawasaki Zephyr, een serie motoren van het merk Kawasaki
Zephyr (Tweak), een tweak voor de iPhone uit Cydia, gemaakt door Grant Paul a.k.a @chpwn (jailbreak community)
Zephyr Records (klassiek), een platenlabel dat klassieke muziek uitbrengt
Zephyr (besturingssysteem), een realtime besturingssysteem voor geïntegreerde systemen